Кулі — наймані робітники, батраки, у XIX — поч. XX ст. наймані як дешева робоча сила з густонаселених азійських колоній у менш населені американські й африканські.
 Кулі — снопи для стріхи
 Кулі́ () — соус з перетертих овочів, фруктів або ягід.

 Чарльз Кулі (1864—1929) — американський економіст, соціальний психолог, соціолог, професор Мічиганського університету, один з президентів Американської соціологічної асоціації.

Кулі — село, Гродненська область, Берестовицький район.

Кулі — село, Дагестан, Кулинський район.
 Кулі — село, Дагестан, Акушинський район
 Кулі — село, Петровськ-Забайкальський район, Забайкальський край

Кулі — село, Київська область, Обухівський район

Див. також 
 Куля (значення)
 Вугільні кулі
 П'ять тижнів на повітряній кулі